Кубок Хейнекен 2005/2006 — одиннадцатый розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 20 мая 2006 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Команды

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Статистика

Наибольшее количество очков 
 131 — Фелипе Контепоми («Ленстер»)
 115 — Ронан О’Гара («Манстер»)
 99 — Энди Гуд («Лестер Тайгерс»)

Наибольшее количество попыток 
 6 — Сирели Бобо («Биарриц»)
 6 — Венсан Клер («Тулуза»)
 6 — Фелипе Контепоми («Ленстер»)

Примечания 

2005/2006
2005 год в регби
2006 год в регби
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
События 20 мая
Май 2006 года
2000-е годы в Уэльсе